Сан Лоренсито има више значења:

 Сан Лоренсито (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Лоренсито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику